«Шахтёр-КарГУ» () — бывший женский казахстанский футбольный клуб из города Караганда. Основан не позднее 2004 года. С 2006 года по 2008 года являлась призёрам Женского чемпионата Казахстана. В 2014 году сыграла свой последний сезон в Чемпионате РК. Ныне участвует только в юношеских соревнованиях.

Статистика в чемпионате

Достижения 
Чемпионат Казахстана
  Серебряный призёр Женской Лиги (1): 2007.
  Бронзовый призёр Женской Лиги (2): 2006, 2008.
Кубок Казахстана
  Финалист Кубка (1): 2007.

Примечания 

Женские футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Караганды